Toxoplasma bezeichnet:

 eine deutsche Punkband, siehe Toxoplasma (Band)
 den Gattungsnamen des Protozoons Toxoplasma gondii, Erreger der Krankheit Toxoplasmose